Arquitectura: Fort o fortificació, edificació de caràcter defensiu 
 Biografies:
 Jaume Fort, diversos personatges
 Eufemià Fort i Cogul (la Selva del Camp, 1908 - Barcelona, 1972), escriptor i historiador català
 Margarida Fort i Mollar (Oviedo, 1915 - Barcelona, 2000), teixidora i política catalana
 Pascual Fort (Reus, 1927 - Barcelona, 1991), gravador i galerista 
 Josep Iglésies i Fort (Reus, 1902 - Barcelona, 1986), geògraf i historiador català, militant catalanista
 Charles Hoy Fort (Albany, Nova York, 1874 - Bronx, 1932), escriptor i investigador de fenòmens anòmals estatunidenc
 Toponímia:
 Fort Walton Beach, ciutat al sud del comtat d'Okaloosa de l'estat estatunidenc de Florida 
 Fort Worth, ciutat de l'estat de Texas (Estats Units) 
 Viols-le-Fort, municipi francès, situat al departament de l'Erau i a la regió de Llenguadoc-Rosselló
 Grand-Fort-Philippe, municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais
 Fort Lauderdale, ciutat ubicada al Comtat de Broward a Florida (EUA)
 Fort Victoria o Bankot, vila i antic fort de l'Índia a Maharashtra a la desembocadura del riu Savitri
 Clermont-le-Fort, municipi francès del departament de l'Alta Garona a la regió de Migdia-Pirineus
 Districte de Fort-de-France, divisió administrativa francesa al departament i regió de la Martinica
 Fort Pienc, barri de la ciutat de Barcelona del districte de l'Eixample
 Fort-Mardyck, municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais
 Fort Wayne, ciutat ubicada al comtat d'Allen a l'estat d'Indiana (EUA)
 Presidència de Fort William a Bengala, nom oficial de la presidència de Bengala (1700-1854) 
 Fort-de-France, ciutat francesa situada en el departament d'ultramar de Martinica
 Vieux-Fort, municipi francès situat a Guadalupe regió i departament d'ultramar de França situat a les Petites Antilles
 Reserva índia de Fort Peck, reserva índia de les nacions sioux i assiniboine creada per l'Ordre Executiva del 1888
 Fort-Louis, municipi francès, situat a la regió d'Alsàcia al departament del Baix Rin
 Miscel·lània:
 Fort Tryon Park, parc públic de la ciutat de New York al barri de Washington Heights al nord de Manhattan
 Agnosticisme fort, postura que afirma que és impossible conèixer l'existència d'un déu o déus 
 Fort Lauderdale Strikers, equip de futbol professional de la ciutat de Fort Lauderdale (Florida)
 Ateisme fort o ateisme positiu, negació de l'existència de qualsevol déu, entès com un ésser superior, preexistent
 Fort Farell conegut també com el Gegant del Pi, popular gegant de la mitologia catalana
 Cavall Fort, revista quinzenal en llengua catalana destinada a infants i joves 
 Gra Fort, grup de rock dur de Corbera d'Ebre